

Sigle 
 DIY – do it yourself, fai da te

Codici 
 DIY – codice aeroportuale dell'aeroporto di Diyarbakır (Turchia)
 diy – codice ISO 639-3 della lingua diuwe

Musica 
DIY – rivista di musica britannica
Do It Yourself – album del 1997 della rock band britannica Seahorses

Altro 
 DIY – etica del movimento anarcho punk
 DIY – tag team di wrestling